

Geografia 
 Chelle-Debat – comune francese, nel dipartimento degli Alti Pirenei 
 Chelle-Spou – comune francese, nel dipartimento degli Alti Pirenei

Persone 
 Éric Chelle – calciatore maliano
 Ludovic Chelle – cestista malese naturalizzato maliano
 Nelson Chelle – cestista uruguaiano

Pagine correlate 
 Chella
 Chelli